Bertrange (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Moselle
Bertrange (Luxemburg), een gemeente in het Luxemburgse Kanton Luxemburg